Трка на 60 метара у женској конкуренцији на Светском првенству у атлетици у дворани 2014.  одржана је 8. и 9. марта у Ерго Арени у Сопоту (Пољска).

Титулу освојену у Истанбулу 2012, бранила је Вероника Кембел-Браун са Јамајке.

Земље учеснице 
Учествовале су 43 такмичарк3 из 36 земаља.

Освајачи медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 2014. 
Стање 6. март 2014. 
{| class="wikitable"
|-
|rowspan=2|Светски рекорд
|rowspan=2|Ирина Привалова,  
|rowspan=2|6,92
|rowspan=2|Мадрид, Шпанија
|11. фебруар 1993.
|-
|9. фебруар 1995.
|-
|Рекорд светских првенстава
|Гејл Диверс, 
|6,95
|Торонто, Канада
|12. март 1993
|-
|Најбољи резултат сезоне
|Миријел Ауре, 
|7,03
|Хјустон, САД
| 1. фебруар 2014.
|-
|Афрички рекорд
|Миријел Ауре, 
|6,99
|Бирмингем, Уједињено Краљевство 
| 15. фебруар 2013.
|-
|Азијски рекорд
| Сусантика Џајасинге, 
|7,09
|Штутгарт, Немачка
| 7. фебруар 1999.
|-
|rowspan=2| Северноамерички рекорд
|Гејл Диверс, 
|rowspan=2|6,95
|Торонто, Канада
|12. март 1993
|-
|Мерион Џоунс, 
|Маебаши, Јапан
|7. март 1998.
|-
|Јужноамерички рекорд
| Франсијела Красуки, 
|7,19
|Сао Каетано до Сул, Бразил
| 16. фебруар 2014.
|-
|rowspan=2|Европски рекорд
|rowspan=2|Ирина Привалова,  
|rowspan=2|6,92
|rowspan=2|Мадрид, Шпанија
|11. фебруар 1993.
|-
|9. фебруар 1995.
|-
|Океанијски рекорд
| Сали Маклелан,  
|7,30
|Бостон, САД
|7. фебруар 2009.
|-
!colspan="5"|Рекорди после завршетка Светског првенства 2014. 
|-
|Најбољи резултат сезоне || Шели Ен Фрејзер-Прајс,  || 6,98 || Сопот, Пољска || 9. март 2014.
|}

 Најбољи резултати у 2014. години 
Десет најбољих атлетичарки године на 60 метара у дворани пре првенства (6. марта 2014), имале су следећи пласман.

''Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на СП 2014.

 Квалификационе норме 

 Сатница 

 Стартна листа 
Табела представља листу такмичарки у трци на 60 метара са њиховим најбољим резултатом у сезони 2014, личним рекордом и националним рекордом земље коју представљају (пре почетка првенства).

 Резултати 
 Квалификације 
Такмичарке су биле подељене у 6 квалификационих група. За полуфинале су се пласирале по три првопласиране из сваке групе (КВ) и 6 по постигнутом резултату (кв).

 Полуфинале 
За финале су се пласирале по 2 прволасиране (КВ) из све три полуфиналне групе и две по постигнутом резултат (кв''')

Финале

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати са СП 2014. на сајту ИААФ

Светско првенство у атлетици у дворани 2014.
Трка на 60 метара на Светском првенству у атлетици у дворани